Chatunzew ist der Familienname folgender Personen:
Alexander Wassiljewitsch Chatunzew, russischer Radrennfahrer
Wassili Pawlowitsch Chatunzew, russischer Radrennfahrer